Финал Кубка шотландской лиги 1976 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1976/77, состоявшийся 6 ноября на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Абердин» и «Селтик». Основное время матча закончилось с ничейным счётом 1:1 — на гол футболиста «красных» Дрю Джарви «кельты» ответили точным результативным ударом Кенни Далглиша. В дополнительное время абердинцы смогли ещё раз поразить ворота противника, отличился Дэйви Робб. Этот мяч и остался единственным в овертайме — 2:1, победа «красных».

Путь к финалу

«Абердин»

«Селтик»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com
 

1976
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Селтик»
Футбол в Европе в 1976 году
События 6 ноября
Ноябрь 1976 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1976 году